Bornheim ist der Name der Orte
 Bornheim (Rheinland), Stadt im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bornheim (Pfalz), Gemeinde im Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Bornheim (Rheinhessen), Gemeinde im Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz
 Bornheim (Burscheid), Stadtteil von Burscheid im Rheinisch-Bergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Bornheim (Frankfurt), Stadtteil von Frankfurt am Main, Hessen
 Bornheim (Moers), Wohnplatz des Moerser Stadtteils Rheinkamp im Kreis Wesel, Nordrhein-Westfalen

Bornheim ist der Name des Adelsgeschlechts der Herren von Bornheim nach der Stadt Bornheim im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Bornheim ist ferner der Name des Schlosses Bornheim in der Stadt Bornheim im Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Bornheim ist der Familienname folgender Personen:
 Claus von Carnap-Bornheim (* 1957), deutscher Prähistoriker
 Gaby Bornheim (* 1966), deutsche Reederin 
 Gerhard von Carnap-Bornheim (1795–1865), deutscher Rittergutsbesitzer und preußischer Landrat
 Marcus Bornheim (* 1974), deutscher Journalist und Moderator
 Richard Bornheim (* 1885), deutscher Landrat im Landkreis Altenkirchen
 Walter Bornheim (1888–1971), deutscher Kunsthändler
 Werner Bornheim gen. Schilling (1915–1992), deutscher Kunsthistoriker und Denkmalpfleger